Ялышев:

Топоним 
 Ялышев — село на Украине в Барановском районе Житомирской области.

Фамилия 
 Ялышев, Сергей Шамилевич (1982) — российский самбист.
 Ялышева, София Александровна (1947) — советская и российская оперная и опереточная певица, Заслуженная артистка РСФСР.